In 1974 werd het 34ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 21 juli tot 8 december. er werden vier toernooien gespeeld, omdat Tiradentes ze allen won was er geen finale om de titel meer nodig.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Derde toernooi

Vierde toernooi

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui